Mumbach ist ein geographischer Name:

Teil von Ortsnamen:
 Nieder-Mumbach, Ortsteil der Gemeinde Mörlenbach im Kreis Bergstraße, Hessen
 Ober-Mumbach, Ortsteil der Gemeinde Mörlenbach im Kreis Bergstraße, Hessen
 Unter-Mumbach, Ansiedlung in der Gemeinde Mörlenbach im Kreis Bergstraße, Hessen

Gewässer:
 Mumbach (Weschnitz), linker Zufluss der Weschnitz nach Mörlenbach, Kreis Bergstraße, Hessen